Concertgebouw (dt.: Konzertgebäude) ist der Name folgender Konzerthäuser:

Concertgebouw (Amsterdam)
Concertgebouw (Brügge)